Paluküla (Hiiumaa), dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Paluküla (Kastre), dorp in de Estlandse gemeente Kastre
 Paluküla (Kehtna), dorp in de Estlandse gemeente Kehtna